«O tugo jesenja» — перший студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1988 року.

Списки композицій

Посилання 
 O Tugo Jesenja  на сайті Discogs
 O Tugo Jesenja (reissue)  на сайіт Discogs

Альбоми Рамбо Амадеуса
Дебютні альбоми 1988